Opera har flere betydninger:

 Opera er en musikgenre.
 Operahus. En institution eller et kompagni med egen bygning, hvor der opføres operaer.
 Opera (browser) er en Webbrowser.
 Opéra (metrostation) - station i metronettet i Paris
 Opera er en italiensk by i regionen Lombardiet i Italien

Se også
 Operaen på Holmen – operahuset på Holmen i København, tegnet af Henning Larsen
 Sydney Opera House – operahuset i Sydney, tegnet af Jørn Utzon
 Opus – hvor "opera" er den latinske (men ikke længere den danske) flertalsform